Суперкубок Таджикистану з футболу () — одноматчевий турнір, у якому грають володар кубка Таджикистану і чемпіон попереднього сезону. У випадку, якщо кубок і чемпіонат виграла одна команда, то в суперкубку грають перша і друга команди чемпіонату. Турнір організовується Федерацією футболу Таджикистану та Футбольною лігою Таджикистану.

Розіграші

Досягнення по клубам

Джерела 
 Всі матчі Суперкубка Таджикистану 
 Суперкубок Таджикистану на rsssf 

Суперкубок Таджикистану з футболу